«Робинзон Крузо» () — художественный фильм режиссёра Луиса Бунюэля по роману Даниеля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Один из двух (наряду с «Девушкой») фильмов Бунюэля снятых на английском языке. Премьера фильма состоялась 5 августа 1954 года.

Сюжет 
Экранизация романа «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Даниеля Дефо.

Робинзон Крузо, моряк из Йорка, терпит кораблекрушение, при этом спасается и оказывается на необитаемом острове. Из команды корабля Крузо остаётся один. Своё заточение на острове он начинает с кошкой и собакой.

Жизнь на острове полна различными трудностями и опасностями как природного происхождения, так и исходящими от дикарей-каннибалов и пиратов.

В ролях 
 Дан О'Херлихи — Робинзон Крузо
 Хайме Фернандес — Пятница
 Фелипе Де Альба — Оберзо, капитан
 Чел Лопес — боцман
 Хосе Чавес — пират
 Эмилио Гарибай — заговорщик

Съёмочная группа 
 Сценаристы: Хьюго Батлер, Луис Бунюэль, по роману Даниеля Дефо
 Режиссёр-постановщик: Луис Бунюэль
 Оператор: Алекс Филлипс
 Продюсеры: Оскар Дансижер, Генри Ф. Эрлих
 Композитор: Энтони Коллинз
 Художник-постановщик: Эдвард Фицджералд
 Монтажёры: Карлос Сэвадж, Альберто Валенсуела

Награды и премии 
 1955 — Номинация на Премию «Оскар» за лучшую мужскую роль — Дан О'Херлихи (награда досталась Марлону Брандо за роль в фильме «В порту»)
 1955 — BAFTA — Номинация на «Лучший фильм» (награда досталась фильму «Плата за страх»)
 1956 — Ариэль (лучший режиссёр, лучший актёр второго плана, лучший сценарий, лучшая работа художника-постановщика, лучший монтаж; номинация за лучшую операторскую работу)

Примечания 

Фильмы Мексики 1954 года
Фильмы-драмы Мексики
Фильмы — лауреаты премии «Ариэль»
Робинзон Крузо
Фильмы-робинзонады